Pán je společenské oslovení, dále může být:
 pán (šlechtický titul)
 muž
 pán (oslovení)
 pán (náboženství)

 kultura
 Pán much
 Pán prstenů
 Jakub a jeho pán

Související články 
 panství
 patricij
 panovník
 pan (titul)

Externí odkazy